Gabrielense – abitanti di São Gabriel (Rio Grande do Sul)
Gabrielense – abitanti di São Gabriel da Palha
Gabrielense – abitanti di São Gabriel do Oeste